Драга (значения):

 Драга — комплексно-механизированный горно-обогатительный агрегат.

Фамилия 
 Драга, Василий Васильевич (род. 1935) — советский и украинский спортсмен и тренер.
 Драга-Сумарокова, Валерия Францевна (1896—1967) — советская и украинская актриса театра и кино. Народная артистка УССР (1954).

Имя 
 Драга Обренович

См. также 
 Драга № 601 — речная черпаковая драга для золотодобычи.
 Драганов
 Драганя
 Драги